Маймин:
 Маймин, Евгений Александрович (1921—1997) — советский и российский литературовед, писатель.
 Маймин, Исидор Борисович — советский государственный деятель.